Iwan Kryłow 1769-1844 poeta, dramaturg, bajkopisarz rosyjski
 Nikołaj Kryłow 1903-1972  Marszałek Związku Radzieckiego
 Władimir Kryłow ur. 1964 rosyjski lekkoatleta